Josip Papa mlađi (1837. – 1907.), hrvatski graditelj orgulja koji je djelovao od 1872. do 1901, godine. te graditelj i popravljač orgulja koji je djelovao u Varaždinu u koji je došao iz Slovenije 1866. godine zajedno s ocem Josipom. Izgradio je orgulje u isusovačkoj crkvi u Varaždinu, franjevačkom samostanu u Varaždinu, Nedelišću i drugdje.

Izvori 

Slovenski graditelji orgulja
Životopisi, Varaždin
Hrvatski proizvođači glazbala i glazbene opreme